Heim steht für:

 Heim (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 ein häufiger Bestandteil von Ortsnamen, siehe -heim
 Heim (Film), deutscher Dokumentarfilm von 1978/1990
 Badische Automobilfabrik Heim & Co., deutscher Automobilhersteller
 Heim (Norwegen), Ort und Kommune in Norwegen
 Heim-Gletscher im Grahamland, Antarktika

Einrichtungen:
 Säuglingsheim
 Waisenheim, siehe Waisenhaus
 Altenheim
 Pflegeheim
 Landschulheim, als Internatsform, siehe Landerziehungsheim
 Schullandheim, als schulergänzendes pädagogisches Konzept
 Ledigenheim
 Studentenwohnheim

Siehe auch:
 Haim
 Haym
 Heimat
 Heym